Slimminge kan henvise til flere stednavne:
 Slimminge (Køge Kommune) en lille by mellem Ringsted og Køge
 Slimminge (Skåne) en lille by i Skåne